Hot Foot – cortometraggio del 1923 diretto da Eddie Lyons
Hot Foot – cortometraggio del 1943 diretto da Ben Holmes